Irrational Games - computerspelontwikkelaar
 Irrational Man - Amerikaanse film
 Irrational (single) - single van Miss Montreal, afkomstig van onderstaand album
 Irrational (album) - album van Miss Montreal